Tørst kan henvise til flere ting:

 Tørst (planteslægt) – Planteslægten tørst (Frangula)
 Tørst (planteart) – Planten tørst (Frangula alnus)
 Tørst (fysiologi) – en fysiologisk funktion, der indikerer at kroppen mangler væske